Türkiye 1. Ligi 1980/81 was het drieëntwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen 
Trabzonspor werd voor de derde achtereenvolgende keer kampioen en dat is een prestatie die tot nu toe alleen door Galatasaray SK was behaald (1970/71, 1971/72 en 1972/73). De drie traditionele topclubs deden het dit seizoen overigens weer niet zo best: waar Galatasaray SK (3e plaats) en Beşiktaş JK (5e plaats) iets omhoog krabbelden na het debacle van vorig seizoen, behaalde Fenerbahçe SK nu z'n slechtste notering ooit: 10de plaats. Het opvallende hieraan is overigens dat de gevallen topclub dit deed met exact dezelfde doelcijfers waarmee ze vorig seizoen nog tweede was geworden.

Op 9 februari 1981 nam Rizespor officieel de naam van de sponsor in haar clubnaam op en heet vanaf die datum dus Çaykur Rizespor. Deze naamswijziging kon degradatie (op doelsaldo) aan het eind van het seizoen overigens niet voorkomen. Mersin İdman Yurdu SK (na één jaar in de Süper Lig) en Orduspor (na zes jaar) vergezelden de club uit het uiterste noordoosten van Turkije bij haar gang naar de 1. Lig.
Met Mersin İdman Yurdu SK is de naam van een van de drie promovendi van dit seizoen al gevallen; de andere twee, Kocaelispor en Boluspor, wisten zich in de Süper Lig te handhaven: debutant Kocaelispor uit İzmit eindigde zelfs op een keurige achtste plaats.

De Turkse beker werd dit jaar voor de tweede maal gewonnen door MKE Ankaragücü; die club speelde al een aantal jaar in de 1. Lig, maar op uitdrukkelijke wens van de Turkse president, generaal Kenan Evren, die dolgraag een club uit Ankara in de Süper Lig zag, werden er dit jaar geen play-offs gespeeld, maar werden de regels (eenmalig) op een dusdanige manier gewijzigd dat MKE Ankaragücü op grond van de bekerwinst mocht promoveren.

Kaart

Eindstand 1980/81

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

° Wegens verregaande protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen tijdens de wedstrijd Beşiktaş JK - Mersin İdman Yurdu SK op 31 augustus 1981 kreeg Mersin İdman Yurdu SK 2 punten in mindering gebracht.

Resultaten 1980/81

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Mersin İdman Yurdu SK (kampioen A Grubu 1. Lig 1979/80)
 Kocaelispor (kampioen B Grubu 1. Lig 1979/80)
 Boluspor (winnaar van de play-off van de 1. Lig 1979/80)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Göztepe SK (nummer 14 Süper Lig 1979/80)
 Kayserispor (nummer 15 Süper Lig 1979/80)
 Diyarbakırspor (nummer 16 Süper Lig 1979/80)

Topscorers 1980/81

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1980/81